Il termine sfilata deriva dal verbo "sfilare" (nei significati di procedere in fila, uno dopo l'altro, oppure anche passare in cortei, in gruppi ordinati, ben inquadrati) può riferirsi a:
 Sfilata di moda – presentazione di abiti da parte di indossatrici o indossatori che sfilano di fronte al pubblico
 Sfilata – passaggio ordinato in gruppi ordinati, ben inquadrati, in cortei
Sfilata storica – corteo in cui si rievocano eventi storici del passato